

Нікуліно — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Нікуліно — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Нікуліно — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Нікуліно — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Нікуліно — село, Поріцький район, Чувашія
 Нікуліно — село, Сладковський район, Тюменська область